Atzalán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atzalán, Atempan, ort, Puebla, 
 Atzalán, Xochiapulco, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar